Грант Фюр, Грант С. Фюр (; 28 вересня 1962, м. Спрюс Грув, Канада) — канадський хокеїст, воротар.
 Лайош Фюр (; *21 грудня 1930, Едьхазашрадоц, Угорщина — †22 жовтня 2013, Будапешт, Угорщина) — угорський державний діяч, міністр оборони.